Svjetski kup u vaterpolu je međunarodno vaterpolsko reprezentativno natjecanje koje se održava svake dvije godine počevši od 1979. do 1999. Idući kup se održao nakon tri godine, 2002., a prekidući kup nakon 4 godine, 2006. Svjetski kup jedino je veliko natjecanje na kojem Hrvatska nikada nije osvojila zlato.

Iako je natjecanje nosilo naslov "svjetskog", nije se profiliralo kao "udarno" odnosno kao natjecanje na koje su najbolje svjetske reprezentacije slale najbolje igrače odnosno kao natjecanje kojeg je osvojiti bilo imperativom

Osvajači odličja po godinama

Odličja po državama 
(stanje nakon kupa 2018.)

 jedno vrijeme nastupala kao SR Jugoslavija

Nastupi na Svjetskom kupu 

Kosim slovima su označene reprezentacije zemalja koje više ne postoje.

Vidi još 
vaterpolska SP 
vaterpolo na Olimpijskim igrama 
europska vaterpolska prvenstva 
svjetska Liga u vaterpolu